Ángel Cabrera (voetballer) (1939–2010), Uruguayaans voetballer
 Ángel Cabrera (golfer) (1969), Argentijns golfer
 Ángel Cabrera (bioloog), bioloog